

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych
 Krosno – miasto
 Krosno – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice 
 Krosno - część wsi Szufnarowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Krosno – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin 
 Krosno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Krosno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Orneta
 Krosno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Orneta
 Krosno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina 
 Krosno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Inne 
 Krosno – stacja kolejowa
 krosno – rodzaj oboknia lub odrzwi 
 Krosno – gazeta w Bielawie (woj. dolnośląskie), ukazująca się od 1947 r.
krosno – narzędzie tortur

Zobacz też 
 krosno tkackie, krosno mechaniczne
 Batalion ON „Krosno”
 Bitwa pod Krosnem
 Krosno Odrzańskie
 Krosno Miasto, Krosno Polanka, Krosno Turaszówka
 KSM Krosno
 Lotnisko Krosno
 Staw Krosno